|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Auckland (officieel ASB Classic) van 2009 vond plaats van 5 tot en met 10 januari 2009 in de Nieuw-Zeelandse plaats Auckland. Het was de 24e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Toernooisamenvatting 
In het enkelspel won de als eerste geplaatste Russin Jelena Dementjeva het toernooi nadat zij in de finale haar ongeplaatste landgenote Jelena Vesnina in twee sets versloeg.

In het dubbelspel won het ongeplaatste duo Nathalie Dechy en Mara Santangelo het toernooi door in de finale een ander ongeplaatst duo Nuria Llagostera Vives en Arantxa Parra Santonja te verslaan na een match-tiebreak.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale 
{{Wedstrijdschema laatste 2 zonder 3 met 3 sets
| RD1 = Finale
| team-width=175
| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Jelena Dementjeva
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=
| RD1-team2= Jelena Vesnina
| RD1-score2-1=4
| RD1-score2-2=1
| RD1-score2-3= 
}}

 Bovenste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Jelena Dementjeva
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Chan Yung-jan
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Marina Erakovic
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Virginie Razzano
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=3
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Auckland
Auckland 2009